Mildred je ženské křestní jméno. Pochází ze staroanglického jména Mildþryð, které je stvořeno ze slov milde, „jemný“, a þryð, „síla“. Svatá Mildred byla abatyše v 7. století, dcera kentské kněžny svaté Ermenburgy. Svátek slaví 17. října (významově příbuzná s Hedvigou).

Domácké podoby 
 Mili, Mildredka, Milde, Mildryd, Dreda

Známé nositelky 
 Mildred Didrikson, americká sportovkyně
 Mildred Harris, herečka
 Mildred Keller, sestra Helen Keller
 Mildred McDaniel, americká atletka
 Mildred Pierce, dramatický noir film z roku 1945. Hrála jí Joan Crawford
 Mildred Scheel, německá lékařka
 Mildred Droppa Loucky, americká křesťanka a misionářka
 Mildred Virvál, fiktivní postava z knihy a seriálu Čarodějnice školou povinné. Hrála jí Georgina Sherrington
 Mildred Lisette Norman (1908–1981) – americká duchovní učitelka, mystička, necírkevní mírová aktivistka (pacifistka) a vegetariánka

Reference 
 PhDr. Miloslava Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat?

Externí odkazy 
 
 Behind the Name

Ženská jména
Ženská jména anglického původu